Ališer Džalilov – calciatore russo naturalizzato tagiko
 Kjamilj Džalilov – musicista azero
 Manučechr Džalilov – calciatore tagiko naturalizzato russo